Nixon ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Nixon (1922–2016), US-amerikanische Drehbuchautorin und Fernsehregisseurin
 Amy Nixon (* 1977), kanadische Curlerin
 Carl Nixon (* 1967), neuseeländischer Autor
 Cynthia Nixon (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Edgar Nixon (1899–1987), US-amerikanischer Bürgerrechtler
 Elmore Nixon (1933–1975), US-amerikanischer Sänger und Pianist
 George S. Nixon (1860–1912), US-amerikanischer Politiker
 Greg Nixon (* 1981), US-amerikanischer Leichtathlet
 Gunnar Nixon (* 1993), US-amerikanischer Zehnkämpfer
 Hammie Nixon (1908–1984), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Harry Nixon (1891–1961), kanadischer Politiker
 Henry Nixon, australischer Schauspieler
 Holly Nixon (* 1993), britische Ruderin
 Jay Nixon (* 1956), US-amerikanischer Politiker

 Kimberley Nixon (* 1985), britische Schauspielerin
 Lewis Nixon (1918–1995), US-amerikanischer Soldat
 Louise Nixon Sutton (1925–2006), amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Marian Nixon (1904–1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Marni Nixon (1930–2016), US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Mildred Nixon (1912–1979), US-amerikanische Schriftstellerin, siehe The Gordons (Autorenduo)
 Mojo Nixon (* 1957), US-amerikanischer Roots Rock-, Psychobilly und Rock ’n’ Roll-Musiker
 Nicholas Nixon (* 1947), US-amerikanischer Fotograf
 Norm Nixon (* 1955), US-amerikanischer Basketballspieler
 Pat Nixon (1912–1993), US-amerikanische First Lady
 Peter Nixon (* 1928), australischer Politiker
 Phill Nixon (1956–2013), britischer Dartspieler
 Pia-Engel Nixon (* 1978), deutsche Köchin, Fernsehköchin und Gastronomin
 Richard Nixon (1913–1994), US-amerikanischer Politiker, Präsident 1969 bis 1974
 Robert Nixon (* 1954), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Autor und Naturschützer
 Roger Nixon (1921–2009), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Nixon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nixon (Florida)
 Nixon (Georgia)
 Nixon (Maine)
 Nixon (Mississippi)
 Nixon (Nevada)
 Nixon (New Jersey)
 Nixon (Pennsylvania)
 Nixon (Tennessee)
 Nixon (Texas)
 Nixon Chapel (Alabama)

Nixon bezeichnet:
 Nixon (Film), einen Film von Oliver Stone
 Frost/Nixon, einen Film von Ron Howard
 Nixon (Album), ein Album der Band Lambchop
 Nixon (Band), eine norwegische Pop-Band
 Nixon (Firma), einen Uhrenhersteller
 Nixon Fork, einen Fluss in Alaska

Siehe auch:
 Nixon-Doktrin, eine Militärdoktrin der Vereinigten Staaten
 Richard Nixon Library & Birthplace, Präsidentenbibliothek von Richard Nixon
 Kubrick, Nixon und der Mann im Mond, US-amerikanischer Film von William Karel
 Nixon Township
 Nickson